Le sang est un liquide organique.

Toponymie 

 Sang, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Mbven.

Anthropologie 
 Sang est un exonyme, souvent allongé en Gens du Sang, d'une nation nord-amérindienne du Canada.

Littérature 
 Le Sang est un roman de fantasy écrit par l'auteur britannique Fiona McIntosh ;
 Le Sang est un roman de Pierre Molaine.

Cinéma 
 Sang, film d'Henryk Szaro sorti en 1930.
 Le Sang, film de Jean-Daniel Pollet présenté au festival de Cannes en 1972

Patronymie 

 Lê Sáng fut le Maître Patriarche du Vovinam Viet Vo Dao de 1960 à 2010.
 Ho Ion Sang (né en 1961), homme politique macanais.

Autres 
 Le sang comme aliment.